Parnes steht für:

 Rarnes, französische Gemeinde im Département Oise, siehe Parnes (Oise)
 Parnitha, Bergkette im Nordwesten von Athen
 Parnes (Aschkenasim), jiddisch, Gemeindevorsteher einer jüdischen Gemeinde (abgeleitet von hebr.: Parnas)
 Larry Parnes, britischer Musikmanager